Woinarski oder Wojnarski ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Woinarski (* 1930), Australian-Football-Spieler
 John Woinarski (* 1955), australischer Ökologe und Ornithologe
 Severin Woinarski (1904–1973), australischer Richter und Schachspieler
 Jan Wojnarski (1879–1937), polnischer Maler

Siehe auch:
 Mount Woinarski